Ylilampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylilampi (sjö i Lappland), 
 Ylilampi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar